Olaszország
Castelvecchio Calvisio, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Castelvecchio di Rocca Barbena, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében
Castelvecchio Subequo, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Castelvecchio híd, híd Olaszországban, Veronában